Тепловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Тепловская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Тепловская волость (Пирятинский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Тепловская волость (Данковский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Тепловская волость (Саратовский уезд) — в составе Саратовской губернии